Vorticifex är ett släkte av snäckor. Vorticifex ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Posthornssnäckor
Vorticifex